Fazenda Santa Rita (Nova Venécia)
 Fazenda Santa Rita (Valença)

Desambiguações de fazendas